En histoire des civilisations, Babylonie peut désigner :
 Une région du sud de la Mésopotamie antique où s'épanouit la civilisation babylonienne (du  au ) ;
 Dans la tradition hébraïque, la Mésopotamie de l'Antiquité tardive, à l'époque des académies talmudiques (aux  et ).

Homonymie
 
Mésopotamie

Littérature religieuse
Loi religieuse